Козенкова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Козенкова, Валентина Ивановна (род. 1931) — историк-археолог, кавказовед, сфера научных интересов — эпоха бронзы и раннего железного века Евразии, кобанская культура.
 Козенкова, Елена Юрьевна (род. ?) — тележурналист, продюсер и режиссёр, в основном ориентированная на религиозную (православную) тематику.